Red Skies – film per la televisione del 2002 diretto da Larry Carroll e Robert Lieberman
 Red Skies – singolo dei The Fixx del 1982
 Red Skies – romanzo di Jenny Oldfield

Pagine correlate 
 Red Sky